

Toponyme 

 Normandy est une ville américaine du comté de Saint Louis, dans l'État du Missouri ;
 Normandy est une ville américaine du comté de Bedford, dans l'État du Tennessee ;
 Le lac Normandy est un lac de barrage dans l'État du Tennessee.

Pseudonyme 

 Georges Normandy, pseudonyme de Georges Charles Segaut (1882-1946), est un écrivain, dramaturge et critique littéraire français.

Titre 

 Hôtel Normandy est une comédie romantique française réalisée par Charles Nemes, sortie en 2013.

Divers 
 Le Normandy est une salle de concert à Saint-Lô en Normandie ;
 Le Normandy Barrière est un hôtel de prestige du Groupe Lucien Barrière, situé à Deauville en Normandie.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités aux États-Unis